Le ministère fédéral de l'Économie en Allemagne.
 Le Ministère fédéral de l'Économie en Autriche.

Voir aussi 
 Ministère de l'Économie et des Finances
 .